Denman ist der Familienname folgender Personen:

 Apichart Denman (* 1997), thailändischer Fußballspieler
 Charles Denman, 5. Baron Denman (1916–2012), britischer Peer und Politiker
 David Denman (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Frederick Denman (1929–2022), US-amerikanischer Moderner Fünfkämpfer
 Helen Denman (* 1976), australische Schwimmerin
 Stuart Denman (* 1974), australischer Eishockeytorwart

 Tony Denman (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Ulysses G. Denman (1866–1962), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Denman steht für folgende Orte:

 Denman (Australien), Stadt in der Provinz New South Wales (Australien)

Sonstiges:
 Denman-Gletscher, Gletscher im Königin-Marie-Land, Antarktika